Ве́рница (ст.-слав.  — «невеста», общеслав. субстантивированное от прил. «верная», нареч. «верно») — топоним, встречающийся в названиях ряда населённых пунктов и рек:

 Ойконимы
 Верница — бывшее название деревни Верницы в Волосовском районе Ленинградской области.
 Верница — бывшее название местечка Углово во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Верница — деревня в Приозерском районе Ленинградской области, в пригороде Приозерска.
 Верница — бывшее название деревни Варницы в Валдайском муниципальном районе Новгородской области, близ Яжелбиц.
 Верница — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Верница — название села в Бендерском уезде Бессарабской губернии Российской империи (современный Криулянский район Молдавии). Современное название не установлено.
 Верница (Vernitsa) — деревня в провинции Пюхяярви Финляндии.
 Верница (Vernica) — деревня в общине Косовска-Митровица Митровицкого округа Косова.
 Верница (Vërnicë) — македонское название болгарской деревни  в Албании.
 Верница (северная) — зафиксированное в различных сагах древнее название города Вормс в Германии, столицы Нибелунгов (эволюция названия: Vernica → Verniza → Wermintza → Vermista → Verminnu → Worms).
 Верница (южная) — предполагаемое древнее название города Берн в Швейцарии (Vernica → Bernensis → Berna → Bern).
 Верниц — город в Германии.
 Горна Верница (староболг. ) — древнее название села Горна-Вереница в Монтанской области Болгарии. Судя по особенностям местного произношения (которое не изменилось с раннего средневековья) и архивным документам Османской империи, трансформация Верницы в Вереницу произошла в период турецкого владычества (Верница → Вераниче → Верниче → Верени́че).
 Долна Верница — древнее название села Долна-Вереница (соседнего с Горной Верницей) в Монтанской области Болгарии.

 Гидронимы
 Верница — река в Болгарии, приток реки .
 Верница — река в земле Банат, приток Дуная, исток находится близ руин средневекового замка Колумбатц.
 Верница — древнее название реки Вёрниц, притока Дуная (Верница → Верниц → Вёрниц).

См. также 
 Вёрниц (значения)

Примечания 
 Комментарии

 Источники